Флори́н Мерджа (; родился 26 января 1985 года в Крайове, Румыния) — румынский профессиональный теннисист; серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в парном разряде с Хорией Текэу, полуфиналист двух турниров Большого шлема в парном разряде; победитель семи турниров ATP в парном разряде; победитель одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Уимблдон-2003); победитель двух юниорских турниров Большого шлема в парном разряде (Уимблдон-2002, -2003); бывшая первая ракетка мира в юниорском парном рейтинге; бывшая вторая ракетка мира в юниорском одиночном рейтинге; победитель одиночного турнира Orange Bowl (2001, соревнование для 16-летних).

Общая информация 

В теннисе с шести лет. Любимое покрытие — хард, лучший удар — форхенд. Любимые турниры — Уимблдон, Открытый чемпионат США. Кумиром в мире спорта в детстве был автогонщик Айртон Сенна.

Жена — Даяна (женаты с 12 сентября 2009 года); у пары есть сын Ной (родился 10 октября 2018 года).

Прозвище Флорина — Додо ().

Спортивная карьера 
Мерджа обратил на себя внимание уже на юниорском этапе карьеры. В 2001 году победил на турнире Orange Bowl для 16-летних. Выиграл Уимблдон-2003 в одиночном разряде среди юношей, а также два парных турнира серии Большого шлема — (Уимблдон-2002, -2003). Финалист одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2003); финалист двух юниорских турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2002, -2003); финалист парного турнира Orange Bowl (2002) и полуфиналист одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США-2003). На юношеском уровне достиг звания первой ракетки мира в юниорском парном рейтинге и второй ракетки мира в юниорском одиночном рейтинге.

Первые успехи на турнирах серии «фьючерс» пришли к Мерджа в 2003 году. За этот сезон он выиграл три парных «фьючерса» и на двух одиночных вышел в финал. В июле дебютировал на основных соревнованиях ATP-тура, сыграв на турнире в Кицбюэле, где в первом раунде победил Робина Вика, а во втором уступил Фелисиано Лопесу. В сентябре дебютировал в составе национальной сборной Румынии в отборочном раунде розыгрыша Кубка Дэвиса. За сезон 2004 года победил на двух одиночных и четырёх парных «фьючерсах» и выиграл первые два парных турнира из серии «челленджер». В 2005 и 2006 годах Мерджа выиграл ещё три одиночных и пять парных «фьючерсов». В мае 2005 года достиг самой высокой для себя строчки в одиночном рейтинге — 243-го места и сосредоточился на выступлениях в основном в парном разряде. В 2007 году выигрывал последние одиночные титулы в карьере на двух «фьючерсах». Победил на трёх парных «фьючерсах» и двух парных «челленджерах». Ещё три «челленджера» в парах Мерджа выиграл в 2008 году, а также впервые выступил в основных взрослых соревнованиях Большого шлема, сыграв на Открытом чемпионате Франции совместно с Хорией Текэу. За период с 2009 по 2012 год Мерджа выиграл в парах десять «фьючерсов» и пять «челленджеров», а по итогам сезона 2012 года впервые занял место в Топ-100 парного рейтинга.

С 2013 года в выступлениях Мерджа наметился прогресс. С начала сезона он все чаще выступал на основных соревнованиях АТП. За сезон выиграл два «челленджера», а в октябре и первый титул АТП, победив совместно с Лукашем Росолом на турнире в Вене. В феврале 2014 в дуэте с австрийским теннисистом Оливером Марахом выиграл турнир в Винья-дель-Маре. На Открытом чемпионате Франции 2014 года в альянсе с Марином Драганей вышел в полуфинал. В июле того же года Драганя и Мерджа выиграли парный турнир в Гамбурге.

В начале 2015 года постоянным партнёром Мерджа по выступлениям в туре стал британец Доминик Инглот. В январе их пара вышла в финал на турнире в Окленде. На Открытом чемпионате Австралии они вышли в 1/4 финала. В феврале Инглот и Мерджа вышли в финал турнира в Монпелье. В апреле, сменив партнёра по выступлениям (им стал индийский теннисист Рохан Бопанна) Мерджа вышел в финал турнира в Касабланке. В мае Бопанна и Мерджа победили на турнире серии Мастерс в Мадриде. В июне, выступая на траве, они выиграли парный титул в Штутгарте и вышли в финал в Халле. На Уимблдонском турнире Бопанна и Мерджа дошли до полуфинала. Это позволило румынскому теннисисту подняться на 7-ю строчку парного рейтинга. На Открытом чемпионате США их пара вышла в 1/4 финала. Приняв участие в конце года на Итоговом турнире, Бопанна и Мерджа вышли в финал, где уступили дуэту Бобу и Майку Брайанам.

В начале сезона 2016 года Бопанна и Мерджа вышли в финал турнира в Сиднее. В апреле Мерджа выступил с соотечественником Хорией Текэу на домашнем турнире в Бухаресте и выиграл парный титул. Следующий раз до финального поединка он дошёл в мае на Мастерсе в Мадриде в дуэте с Бопанной. На Открытом чемпионате Франции они прошли в 1/4 финала. В августе Мерджа принял участие на Олимпийских играх, которые проводились в Рио-де-Жанейро. В мужском парном разряде, выступив совместно с Хорией Текэу он стал серебряным призёром. В решающем матче румынская пара проиграла испанцам Марку Лопесу и Рафаэлю Надалю.

В апреле 2017 года в партнёрстве с пакистанцем Айсамом-уль-Хак Куреши смог выиграть грунтовый турнир в Барселоне.

Рейтинг на конец года 

По данным официального сайта ATP на последнюю неделю года.

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (13)

Победы (7) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (6)

Финалы Итогового чемпионата ATP в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы Олимпийских турниров в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ATP в парном разряде (15)

Победы (7) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (8)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (77)

Победы (45)

Поражения (32)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Румынии
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Победители Уимблдонского турнира в одиночном разряде среди юношей
Победители Уимблдонского турнира в парном разряде среди юношей